Museo di anatomia patologica – museo dell'Università degli Studi di Padova
Museo di anatomia patologica  – museo dell'Università la Sapienza di Roma